Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1931 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 27 février 1931. Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Marjorie Cox Crawford et Jack Crawford battent Emily Hood Westacott et Aubrey Willard en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1931
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1931 en Australie
Compétition de tennis à Sydney